Andresia (borstelworm), een geslacht van borstelwormen uit de familie Polynoidae
Andresia (zeeanemoon), een geslacht van zeeanemonen uit de klasse van de Anthozoa (bloemdieren)